Le mot nobilis est originellement une déclinaison (notamment le nominatif singulier masculin ou féminin) d'un adjectif latin signifiant « bien connu » ou « noble ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, le mot nobilis est employé comme épithète spécifique pour nommer de nombreuses espèces animales ou végétales bien connues ou remarquables, et dont le genre (biologique) a un nom du genre masculin ou féminin. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter la liste générée automatiquement.

Culture et société 
 Nobilis est un jeu de rôle américain créé par  R. Sean Borgstrom, publié en 1999.
 Nobilis est une entreprise française d'édition et de distribution de jeux vidéo (2001-2013).

Notes et références 

Épithète spécifique